Amy Hetzel – pallanuotista australiana
Fred Hetzel – cestista statunitense
Pierre-Jules Hetzel – editore francese